Skyscraper souls, film uit 1932 van Edgar Selwyn
Skyscraper souls, album van Downes Braide Association

Ook:
Skyscraper soul, album van Jim Cuddy uit 2017